Die Basketball-Asienmeisterschaft 1971 (offiziell: FIBA Asia Championship 1971) war die 6. Auflage dieses Turniers und fand vom 30. Oktober bis zum 10. November 1971 in Tokio, Japan statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. Die zwei besten Mannschaften qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1972.
Das Turnier wurde im Spielesystem jeder gegen jeden gespielt

Ergebnisse

Endstände 

Die Nationalmannschaften von Japan und Philippinen qualifizierten sich für die Olympischen Sommerspiele 1972.

Weblinks 
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1971
Basketballveranstaltung 1971
Asienmeisterschaft 1971
Sportveranstaltung in Shibuya